

Teatro 
 Romeo e Giulietta – opera teatrale di William Shakespeare.
 Romeo e Giulietta (1865) – opera lirica di Filippo Marchetti
 Romeo e Giulietta (1867) – opera lirica di Charles Gounod
 Romeo e Giulietta (1935-1938) – balletto di Sergej Prokof'ev
 Romeo e Giulietta (1976) – spettacolo teatrale di Carmelo Bene
 Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo (2001) – commedia musicale di Gérard Presgurvic
 Romeo e Giulietta (2011, 2012), opera di prosa di Valerio Binasco, con Riccardo Scamarcio

Cinema 
 Romeo e Giulietta (1908) – regia di Mario Caserini
 Romeo e Giulietta (1912) – regia di Ugo Falena
 Romeo e Giulietta (1964) – regia di Riccardo Freda
 Romeo e Giulietta (1966) – regia di Paul Czinner
 Romeo e Giulietta (1968) – regia di Franco Zeffirelli
 Amori segreti di Romeo e Giulietta - Le avventure erotiche di Giulietta e Romeo (1970) – regia di Peter Perry
 Romeo e Giulietta (1990) – regia di Armando Acosta
 Romeo + Giulietta di William Shakespeare (1996) – regia di Baz Luhrmann
Romeo e Giulietta (1996) – regia di Joe D'Amato
 Romeo and Juliet (2013) – regia di Carlo Carlei
 Romeo e Giulietta (2015) – regia di Massimo Coppola

Televisione 
 Romeo e Giulietta (1954) – film TV, regia di Franco Enriquez
 Romeo × Juliet (2007) – serie animata
 Romeo e Giulietta (2014) – miniserie televisiva, regia di Riccardo Donna

Musica 
 Romeo e Giulietta (1839) – sinfonia drammatica di Hector Berlioz
 Romeo e Giulietta (1869-1880) – ouverture-fantasia di Pëtr Il'ič Čajkovskij

Altro 
 Romeo y Julieta – marca di sigari cubani
 Castelli di Romeo e Giulietta – castelli nel comune di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza

Pagine correlate 
 Giulietta e Romeo
 Romeo and Juliet